De Eupulmonata zijn een groep slakken met vaak sterk aangepaste spiraalvormig gewonden huisjes. Deze kunnen echter ook geheel ontbreken. Ze hebben ogen aan de basis van de voelsprieten en een samentrekbare ademopening (pleurostoom) aan de lichaamskant, geen osphradium en geen gereduceerde kieuwen in de mantelholte. De dieren leven voornamelijk terrestrisch.

Taxonomie 
Jörger et al. (2010) hebben de hoofdgroepen binnen de Heterobranchia opnieuw ingedeeld. Ze creëerden de nieuwe clades Euopisthobranchia en Panpulmonata.

Onderstaande cladogram toont de relatie binnen de Heterobranchia zoals voorgesteld door Jörger et al. (2010):

In detail is de taxonomische indeling van de clade als volgt:

 Superfamilies niet behorende tot de een onderliggende clades (Systellommatophora en Stylommatophora)
 Superfamilie Ellobioidea
 Familie Ellobiidae
 Clade Systellommatophora
 Superfamilie Onchidioidea
 Familie Onchidiidae
 Superfamilie Veronicelloidea
 Familie Veronicellidae
 Familie Rathouisiidae
 Clade Stylommatophora
 Onderclade Elasmognatha
 Superfamilie Succineoidea
 Familie Succineidae
 Superfamilie Athoracophoroidea
 Familie Athoracophoridae
 Onderclade Orthurethra
 Superfamilie Partuloidea
 Familie Partulidae
 Familie Draparnaudiidae
 Superfamilie Cochlicopoidea
 Familie Cochlicopidae
 Familie Amastridae
 Superfamilie Pupilloidea
 Familie Pupillidae
 Familie Argnidae
 Familie Chondrinidae
 † Familie Cylindrellinidae
 Familie Lauriidae
 Familie Orculidae
 Familie Pleurodiscidae
 Familie Pyramidulidae
 Familie Spelaeodiscidae
 Familie Strobilopsidae
 Familie Valloniidae
 Familie Vertiginidae
 Superfamilie Enoidea
 Familie Enidae
 Familie Cerastidae
 Informele groep Sigmurethra
 Superfamilie Clausilioidea
 Familie Clausiliidae
 † Familie Anadromidae
 † Familie Filholiidae
 † Familie Palaeostoidae
 Superfamilie Orthalicoidea
 Familie Orthalicidae
 Familie Cerionidae
 Familie Coelociontidae
 † Familie Grangerellidae
 Familie Megaspiridae
 Familie Placostylidae
 Familie Urocoptidae
 Superfamilie Achatinoidea
 Familie Achatinidae
 Familie Ferussaciidae
 Familie Micractaeonidae
 Familie Subulinidae
 Superfamilie Aillyoidea
 Familie Aillyidae
 Superfamilie Testacelloidea
 Familie Testacellidae
 Familie Oleacinidae
 Familie Spiraxidae
 Superfamilie Papillodermatoidea
 Familie Papillodermatidae
 Superfamilie Streptaxoidea
 Familie Streptaxidae
 Superfamilie Rhytidoidea
 Familie Rhytididae
 Familie Chlamydephoridae
 Familie Haplotrematidae
 Familie Scolodontidae
 Superfamilie Acavoidea
 Familie Acavidae
 Familie Caryodidae
 Familie Dorcasiidae
 Familie Macrocyclidae
 Familie Megomphicidae
 Familie Strophocheilidae
 Superfamilie Punctoidea
 Familie Punctidae
 † Familie Anastomopsidae
 Familie Charopidae
 Familie Cystopeltidae
 Familie Discidae
 Familie Endodontidae
 Familie Helicodiscidae
 Familie Oreohelicidae
 Familie Thyrophorellidae
 Superfamilie Sagdoidea
 Familie Sagdidae
 "Limacoid clade"
 Superfamilie Staffordioidea
 Familie Staffordiidae
 Superfamilie Dyakioidea
 Familie Dyakiidae
 Superfamilie Gastrodontoidea
 Familie Gastrodontidae
 Familie Chronidae
 Familie Euconulidae
 Familie Oxychilidae
 Familie Pristilomatidae
 Familie Trochomorphidae
Fossil taxa probably belonging to the Gastrodontoidea
Sub Familie † Archaeozonitinae
Sub Familie † Grandipatulinae
Sub Familie † Palaeoxestininae
 Superfamilie Parmacelloidea
 Familie Parmacellidae
 Familie Milacidae
 Familie Trigonochlamydidae
 Superfamilie Zonitoidea
 Familie Zonitidae
 Superfamilie Helicarionoidea
 Familie Helicarionidae
 Familie Ariophantidae
 Familie Urocyclidae
 Superfamilie Limacoidea
 Familie Limacidae
 Familie Agriolimacidae
 Familie Boettgerillidae
 Familie Vitrinidae
 Superfamilie Arionoidea
 Familie Arionidae
 Familie Anadenidae
 Familie Ariolimacidae
 Familie Binneyidae
 Familie Oopeltidae
 Familie Philomycidae
 Superfamilie Helicoidea
 Familie Helicidae
 Familie Bradybaenidae
 Familie Camaenidae
 Familie Cepolidae
 Familie Cochlicellidae
 Familie Elonidae
 Familie Epiphragmophoridae
 Familie Halolimnohelicidae
 Familie Helicodontidae
 Familie Helminthoglyptidae
 Familie Humboldtianidae
 Familie Hygromiidae
 Familie Monadeniidae
 Familie Pleurodontidae
 Familie Polygyridae
 Familie Sphincterochilidae
 Familie Thysanophoridae
 Familie Trissexodontidae
 Familie Xanthonychidae

Panpulmonata